Ро́лик — колесо небольшого диаметра, в том числе:
 Натяжной ролик
 Резьбонакатный ролик
 Поддерживающий ролик
 Гимнастический ролик и т. д.
 Ролик — тело качения в подшипнике.

 Видеоролик — видеозапись небольшой продолжительности, в том числе:
 Рекламный ролик — рекламная видеозапись, транслируемая на телевидении, видеорекламных щитах и медиафасадах (см. напр. «1984»).

 Ролик, Александр Иванович (род. 1956) — российский деятель органов налоговой полиции и наркоконтроля, председатель Законодательного Собрания Приморского края (с октября 2016 года).

См. также 
 Ролики